John Clancy ist der Name folgender Personen:

* John Clancy (Musiker), US-amerikanischer Musiker 
 John Edward Clancy (* 1946), australischer Badmintonspieler
 John Michael Clancy (1837–1903), US-amerikanischer Politiker
 John R. Clancy (1859–1932), US-amerikanischer Politiker